Михаил Михайлович Девятов (15 ноября 1928 — 25 августа 2017, Санкт-Петербург) — советский и российский художник, реставратор и педагог, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, профессор Института имени И. Е. Репина, член Санкт-Петербургского Союза художников.

Биография 
Окончил в 1949 году Свердловское художественное училище. Выпускник Института имени Репина 1955 года (мастерская профессора В. М. Орешникова).
В 1957 году за картину «Октябрьский ветер» был выдвинут на Ленинскую премию.

С 1959 года работал заведующим лабораторией техники живописи и технологии живописных материалов Института имени Репина. Кандидат искусствоведения, доцент. 

В 1973—1977 годах — главный редактор издательства «Художник РСФСР». 

С 1976 года по 2008 год руководил мастерской реставрации живописи в институте имени И. Е. Репина. 
С 1984 года — профессор кафедры живописи Института имени Репина.

Портреты работы М. М. Девятова хранятся в музейных и частных собраниях в России и за рубежом.

Награды 
 1957 — серебряная медаль на Всемирной выставке в Брюсселе за картину «Октябрьский ветер».
 Заслуженный деятель искусств Российской Федерации

Источники 
 Бродский В. Жизнеутверждающее искусство. // Ленинградская правда, 1957, 11 октября.
 Осенняя традиционная. // Ленинградская правда, 1971, 11 декабря.
 Вьюнова И. Мерой времени. // Ленинградская правда, 1971, 31 декабря.
 Дмитренко А. Человек на своей земле. // Ленинградская правда, 1977, 20 ноября.

Примечания

Ссылки 
 Художник Михаил Девятов. Открытие выставки в Академии Художеств
 Лекция у М.М. Девятова для студентов РАЖВиЗ в Академии Художеств
 Выставка, посвященная 40-летию мастерской реставрации факультета живописи

Художники СССР
Выпускники Свердловского художественного училища
Художники Санкт-Петербурга
Выпускники Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина
Члены Союза художников СССР
Художники-реалисты
Заслуженные деятели искусств Российской Федерации
Члены Санкт-Петербургского Союза художников
Преподаватели Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина